Brug se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Steffen Lambert Brug
 S.L. Brug